Zaeske ist der Familienname folgender Personen: 
 Horst Zaeske (* 20. Jahrhundert), deutscher ehemaliger Filmregisseur und Drehbuchautor
 Johanna Zaeske, verheiratete Johanna Zaeske-Fell (1894–1969), deutsche Schriftstellerin